Степень точки:

 Степень точки относительно окружности
 Степень точки относительно сферы
 Степень или порядок точки относительно кривой